Пятница (также Пятница-Берендеево) — деревня в Московской области России. Входит в городской округ Солнечногорск. Население —  чел. ().

География 
Деревня Пятница расположена на севере Московской области, в западной части округа, примерно в 15 км к юго-западу от города Солнечногорска, на берегу Истринского водохранилища, в 6 км западнее Пятницкого шоссе , от которого к деревне подходит асфальтовая дорога (46К-0100 Ложки — Поварово — Пятница).

Связана прямым автобусным сообщением с районным центром, маршрут № 27. В деревне одна улица — Екатерининские Валы. Ближайшие населённые пункты — деревни Исаково и Шевлино.

Севернее деревни есть аэродром малой авиации Шевлино, покрытие грунтовое, работает аэроклуб.

Название 
В духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича 1389 года упоминается Берендеева слобода в Берендеевом стане, превратившаяся позднее в село Берендеево.

В писцовой книге за 1627 год этого стана указано, что в селе в то время уже был «монастырь великого чудотворца Николая и святой великомученицы Парасковеи, нареченныя Пятница». Каждую десятую пятницу после Пасхи в селе устраивались ярмарки, с чем связано освящение монастыря во имя Параскевы Пятницы. На карте Генерального межевания XVIII века село указано как Пятницкое по её имени. В XX веке старые названия вышли из употребления и осталось только упрощённое Пятница.

История 
В 1763 году — центр Берендеевского стана Дмитровского уезда Московской губернии. В котором числится 211 душ мужского пола.

В «Списке населённых мест» 1862 года Пятница-Берендеевская — казённое село 2-го стана Звенигородского уезда Московской губернии на тракте из города Воскресенска в город Клин, в 42 верстах от уездного города, при реке Истре, с 61 двором и 362 жителями (185 мужчин, 177 женщин), в селе была православная церковь, приходское училище, завод, проводилась ярмарка.

По данным на 1890 год — центр Пятницкой волости Звенигородского уезда с 444 душами населения, в селе имелось училище, располагались волостное правление и квартира полицейского урядника.

В 1913 году — 73 двора, волостное правление, библиотека, 2-классное министерское училище, земская больница, ветеринарный пункт и пивная лавка.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Пятницкого сельсовета Пятницкой волости Воскресенского уезда Московской губернии, в 18 км от станции Подсолнечной Октябрьской железной дороги, проживало 398 жителей (177 мужчин, 221 женщина), насчитывалось 105 хозяйств, среди которых 82 крестьянских, имелись школа 1-й ступени, изба-читальня, библиотека, больница, ветеринарная лечебница, почтовое отделение, общество потребителей, располагались волостной исполнительный комитет и детская колония.

С 1929 года — населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как административно-территориальные единицы были ликвидированы.

1929—1939, 1965—1994 гг. — центр Пятницкого сельсовета Солнечногорского района.

1939—1957 гг. — село Бережковского сельсовета Солнечногорского района.

1957—1960 гг. — село Бережковского сельсовета Химкинского района.

1960—1963 гг. — село Бережковского сельсовета (до 30.09.1960) и центр Пятницкого сельсовета Солнечногорского района.

1963—1965 гг. — центр Пятницкого сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района.

В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-территориальные единицы были преобразованы в сельские округа.

С 1994 до 2006 гг. деревня была центром Пятницкого сельского округа Солнечногорского района..

С 2005 до 2019 гг. деревня включалась в Соколовское сельское поселение Солнечногорского муниципального района.

С 2019 года деревня входит в городской округ Солнечногорск, в рамках администрации которого деревня относится к территориальному управлению Соколовское.

Население

Примечания

Ссылки 
 



Населённые пункты городского округа Солнечногорск
Населённые пункты Звенигородского уезда Московской губернии
Населённые пункты Воскресенского уезда Московской губернии